Miejscowości w USA:
 Highland Park – wieś w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Highland Park – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Highland Park – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Highland Park – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Highland Park – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Highland Park – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Highland Park – dzielnica Los Angeles